Heinrich Thies ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Thies (Sprachforscher) (* 1938), deutscher Sprachforscher
 Heinrich Thies (Journalist) (* 1953), deutscher Journalist und Schriftsteller

Heinrich Thies steht für

 Kunstverlag Heinrich Thies, deutscher Foto- und Ansichtskartenverlag